La saison 2006-2007 de Manchester United est la  en Premier League du club. Les mancuniens entraînés par Sir Alex Ferguson ont remporté le championnat d'Angleterre, été en finale de la coupe d'Angleterre et en demi-finale de la ligue des champions.

Championnat

Effectif 

Manchester United
Saison du Manchester United Football Club
Sport en Angleterre en 2006
Sport en Angleterre en 2007